McIlrath ist der Familienname folgender Personen:

 Dylan McIlrath (* 1992), kanadischer Eishockeyspieler
 Ian McIlrath (* 1946), irischer Rugby-Union-Spieler
 Tim McIlrath (* 1978), US-amerikanischer Leadsänger, Rhythmusgitarrist und Songwriter

Siehe auch:
 McIlraith